Дево́нский период (девон) — четвёртый геологический период палеозойской эры. Начался  млн лет назад, закончился  млн лет назад. Наравне со следующим каменноугольным периодом был самым продолжительным в палеозое (оба длились по 60 млн лет).

Этот период богат биотическими событиями. Рыбы достигают огромного разнообразия (отсюда и неофициальное название периода — эпоха рыб), плакодермы занимают почти все морские зоны обитания. Из лопастепёрых рыб эволюционируют первые четвероногие. Климат практически по всей суше был тропическим. Растения продолжали распространяться по суше, появились первые представители папоротниковидных и семенных растений. Период завершился вымиранием, которое, в частности, уничтожило плакодерм и почти всех трилобитов (кроме представителей отряда Proetida).

Назван по имени графства Девонши́р, или Девон в юго-западной Англии, на территории которого распространены геологические породы этого периода. Выделен Родериком Мэрчисоном и Адамом Седжвиком в 1839 году.

Подразделение девонской системы 

Девонская система подразделяется на 3 отдела и 7 ярусов. Раньше выделялись 3 надотдела (арденнский — 3 верхних яруса, рейнский: эйфельский и эмсский ярусы, и богемский — 2 нижних яруса), но такое деление не утверждено Международным союзом геологических наук.

Флора и фауна 

На суше от риниофитов произошли плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные и голосеменные растения, многие из которых были представлены древесными формами (например археоптерисы). Географические различия растительности лишь намечались.

Появились первые наземные позвоночные. Палеонтологи предполагают, что лёгкие, которыми дышат наземные существа, первоначально возникли у обитающих в болотах рыб. От таких — кистепёрых — рыб возникли земноводные. Одни из первых земноводных — ихтиостеги, акантостеги — обладали множеством рыбьих признаков, но имели вполне сформированные конечности. Они были тесно связаны с водой, может быть даже теснее, чем современные лягушки. В России в Сосногорской формации в республике Коми найдена древнейшая тетрапода Parmastega aelidae. Возраст находки — около 372 млн лет ().

Распространяются появившиеся ещё в силурийский период многоножки, появляются пауки, клещи, насекомые — жизнь осваивала сушу.

В морях в девонском периоде тоже происходили перемены. Появились первые аммониты — головоногие моллюски со спирально закрученными раковинами, которых ещё ждал расцвет в мезозое. Донные хищники ракоскорпионы — эвриптероидеи достигают 1,5—2 метров в длину. Трилобиты начинают вымирать, судя по всему, им стало сложно жить при таком изобилии хищников.

Девон часто называют «эпохой рыб». Действительно, бесчелюстные и челюстноротые заселяют практически все морские и пресноводные бассейны и достигают большого разнообразия.

В середине периода существенно повышается разнообразие растений. Среди распространённых во второй половине девона групп — древовидные плаунообразные, первые хвощовые, прапапоротники, прогимноспермы и первые голосеменные. Появился почвенный покров.

В конце периода происходит массовое вымирание животных.

Полезные ископаемые 
В девоне произошла вспышка кимберлитового магматизма на Восточно-Европейской платформе. В девонских песчаниках и гравелитах Тимана и Западного Урала (бассейн р. Вишеры) найдены алмазы. На Сибирской платформе образовалась трубка Удачная и многие другие кимберлитовые трубки.
Началось формирование Кузнецкого угольного бассейна.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Девонский период
 

Геологические периоды
Девонский период